Серге́й Коротков:
 
 Коротков, Сергей Владимирович — советский и российский физик, лауреат Госпремии СССР.
 Коротков, Сергей Ксенофонтович (1908—1961) — председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.
 Коротков, Сергей Николаевич (1960—2019) — российский журналист.
 Коротков, Сергей Сергеевич (род. 1959) — советский и российский авиаконструктор, генеральный директор ОАО «РСК „МиГ“».
 Коротков, Сергей Тихонович (1906—1965) — главный геолог управления нефтяной и газовой промышленности Краснодарского совета народного хозяйства, лауреат Ленинской премии.